Kees Verkerk (né en 1942), patineur de vitesse néerlandais
Marhinde Verkerk (née en 1985), judokate néerlandaise
Martin Verkerk (né en 1978), joueur de tennis néerlandais

Voir aussi 
BC Verkerk, club de basket-ball néerlandais